Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Anke Huber che ha battuto in finale Martina Navrátilová 2–6, 6–2, 7–6.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (finale)
 Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Conchita Martínez (primo turno)
 Jana Novotná (quarti di finale)

 Zina Garrison (quarti di finale)
 Leila Meskhi (secondo turno)
 Helena Suková (semifinali)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1991